Николай Кириллович Малюшицкий (, 14 (26) января 1872, Белыничи (ныне Могилёвской области Белоруссии) — 28 августа 1929, Киев) — белорусский и украинский советский учёный- растениевод и физиолог растений, специалист в области прикладной ботаники, агрохимии, растениеводства, селекции и агротехники сельскохозяйственных культур. Профессор (1921). Академик. Действительный член АН Белорусской ССР (с 1928).

Биография 

Из дворян Могилёвской губернии. Выпускник Московского сельскохозяйственного института (1898).

В 1900—1914 преподавал на кафедре ботаники агрономического факультета Киевского политехнического института, в 1914—1920 — директор и заведующий отделом прикладной ботаники Киевской краевой сельскохозяйственной исследовательской станции.

С 1921 года заведовал кафедрой растениеводства Киевского сельскохозяйственного института (ныне — Национальный университет биоресурсов и природопользования). Руководил секцией физики и химии грунтов, проводил роботу по изучению биологии и селекции картофеля.

Академик Белорусской академии наук, профессор Н. К. Малюшицкий — организатор, первый директор и научный руководитель Центральной картофельной опытной станции в совхозе «Большая Слепянка» на северо-восточной окраине г. Минска (1928).

Профессор Н. К. Малюшицкий был членом Постоянной комиссии по изучению природных богатств Украины, комиссии по изучению сортов сельскохозяйственных растений и урожая при кафедре биологии сельскохозяйственных растений (1928), активным участником Киевского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности, одновременно преподавая на сельскохозяйственных курсах при этом обществе.

Скончался 28 августа 1929 года. Урна с его прахом захоронена в стене одного из учебных корпусов Национального университета биоресурсов и природопользования по улице Героев Обороны № 13.

Научная деятельность 
Область научных интересов: агрохимия, прикладная ботаника, селекция и агротехника.

Профессору Н. К. Малюшицкому принадлежит особая роль в истории развития селекции картофеля на Украине. В частности, плодотворные результаты были в его научной деятельности на Киевской краевой сельскохозяйственной исследовательской станции. Здесь им был создан первый сорт картофеля украинской селекции, названый в честь автора Пирожок Малюшицкого. Систематизированная работа с культурой картофеля проводилась согласно основных заданий: всестороннего изучения биологии и физиологии Solanum tuberosum L.; сортоведения картофеля; изучения сортов местного и привезённого картофеля; исследования наиболее выдающихся сортов; селекции наиболее выдающихся старых сортов; выведения новых сортов картофеля; разведения лучших элит, имеющихся на станции; участия во всеукраинском и всесоюзном сортоиспытании картофеля; изучения местных способов сохранения картофеля и доработки наиболее рациональных из них.

Его работы оказали значительное влияние на развитие агрономических исследований в сельскохозяйственных опытных учреждениях страны. Созданная им опытная станция в Белоруссии явилась пионером в развитии широких селекционно-генетических скрещиваний в СССР и прежде всего с фитофторо- и морозоустойчивыми видами.

Н. К. Малюшицкий — автор классической работы о влиянии осмотического давления грунтового раствора на рост, развитие и урожай зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля.

Избранные труды 
Опубликовал более 20 научных работ.
 К вопросу о значении эвапораметрических показаний для запросов сельскохозяйственной практики // Изв. Моск. с.-х. ин-та. 1900. Ч.6. Кн.3.
 Сельскохозяйственные опытные станции и коллективные опыты Киевской губернии (1918),
 К посеву картофеля (1922),
 Уплив грунтовоi вогкости на врожай бульб раннього рожевого тана % крахмалю в ним (1922),
 Отдел прикладной ботаники и селекции (1929),
 Картофель (1929).

Примечания

Ссылки 
 Малюшицкий Николай Кириллович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Биобиблиографический указатель в репозитории Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Ботаники СССР
Химики Украины
Преподаватели вузов Киева
Агрохимики СССР
Ботаники Украины
Ботаники Белоруссии
Академики Академии наук Белорусской ССР
Селекционеры СССР
Селекционеры Украины
Селекционеры Белоруссии
Похороненные в Киеве